Galopp (lóverseny)

Filmművészet
Vágta (Phar Lap), 1983-ban bemutatott ausztrál filmdráma
Vágta (Cwał), 1996-ban bemutatott lengyel filmdráma
Vágta (Seabiscuit), 2003-ban bemutatott amerikai filmdráma